Peter Krausser oder Peter Kraußer ist der Name folgender Personen:

* Peter Krausser (Philosoph) (* 1922), deutscher Philosoph 
 Peter Kraußer (* 1941), deutscher Parteifunktionär (SED)